Classe Broadsword – altro nome della classe di navi Type 22
The Broadsword and the Beast – album dei Jethro Tull
Termine anglosassone che identifica una spada a due mani